Die Football League Third Division 1958/59 war die 32. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Plymouth Argyle und daneben stieg auch das zweitplatzierte Hull City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1959/60 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Grimsby Town und FC Barnsley die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten die Doncaster Rovers, Notts County, der AFC Rochdale und Stockport County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1959/60 der Fourth-Division-Meister Port Vale und die dahinter platzierten Coventry City, York City sowie Shrewsbury Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1958-59 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1958/59
Fußballsaison 1958/59